Даниэль Сесар Мартин Брюль Гонсалес Доминго (; род. , Барселона, Испания) — немецко-испанский актёр, продюсер и режиссер. Двукратный номинант на премию «Золотой глобус» (2014, 2019) и премию Британской киноакадемии (2014).

Брюль начал свою актёрскую карьеру ещё в детстве, дебютировав на немецком телевидении. Первые одобрительные отзывы от ведущих кинокритиков актёр получил в начале 2000-х годов после выхода фильма «Гуд бай, Ленин!», за роль Алекса Кернера, Брюль удостоился премии Европейской киноакадемии как лучший актёр. Наиболее известен по исполнению роли гонщика «Формулы-1» Ники Лауды в спортивно-исторической драме «Гонка» и по роли полковника Гельмута Земо в фильме кинематографической вселенной Marvel «Первый мститель: Противостояние», а также по фильмам «Счастливого Рождества», «Бесславные ублюдки», «Пятая власть», «Ультиматум Борна», «Колония Дигнидад» и по телесериалу «Алиенист».

Ранние годы 
Даниэль Сесар Мартин Брюль Гонсалес Доминго родился в Барселоне, Каталонии, в многодетной семье немецкого режиссёра и документалиста Ханно Брюля (1937—2010) и его жены Марисы, учительницы из Каталонии, Испания. Причиной того, что мальчик появился на свет в Испании, было то, что его мать никогда не доверяла немецким больницам. Вскоре после его рождения семья переехала в Кёльн, Германия, где он и вырос. Даниэль рос вместе с братом и сестрой. Не считая того, что в доме актёра всегда старались говорить на двух языках, немецком и испанском, дабы дети не забывали свои корни, так ещё и в школе ему преподавали английский и французский языки. Кроме того, Брюль также владеет португальским и каталонским языком.

С ранних лет у мальчика проявлялись склонности к актёрскому мастерству и из-за этого он не раз пугал своих родителей, театрально падая в обморок и притворяясь мёртвым:

В детстве у меня была особая склонность играть мертвых, потому что мне казалось, что я в этом очень хорош. Лет в семь или восемь я даже проделывал такой трюк дома, с феном в ванне. Я знал, что у меня хорошо получается, потому что мама каждый раз кричала

Учился в одной из самых старинных гимназий , основанной ещё в 1450 году, там он впервые заинтересовался театром и начал участвовать в детских театральных постановках. Благодаря работе отца, которая давала ему постоянный доступ на телевидение, Брюль младший, будучи пятнадцатилетним подростком, через детское актёрское агентство впервые оказался на съемках кино, это и решило дальнейшую судьбу будущего актёра.

Карьера

Дебют на немецком телевидении 
Первое появление Брюля на телевидении произошло 1992 году в популярном тогда сериале Freunde fürs Leben, после этого почти неизвестный и начинающий тогда актёр временно ушёл из телевидения и не появлялся вплоть до 1995 года. В 1995 году его пригласили принять участие в знаменитой немецкой мыльной опере «Запретная любовь», где он исполнил роль беспризорника Бенджи. Невзирая на свой жанр, картина затронула довольно актуальные и острые на то время вопросы. Снятые с его участием, в это время студентами режиссёрского факультета киноленты, зачастую попадали на различные фестивали и всегда игра актёра оценивалась зрителями и критиками достаточно высоко.

Вся его карьера на протяжении второй половины 1990-х годов и по 2003 год, строилась на ряде эпизодических и второстепенных ролей в кино и телеэкране. Он появлялся в таких популярных шоу, как «Телефон полиции — 110», «Место преступления», «Специальная комиссия» и других.

Прорыв и первый успех 
Глобальный прорыв актёра произошёл в 2003 году после выхода фильма «Гуд бай, Ленин!», в котором он сыграл главную роль Алекса Кернера. За эту роль он получил награду Европейской Киноакадемии как лучший актёр. Также сам фильм номинировался на премии «Золотой глобус» и Британскую киноакадемию, а также боролся за главный приз Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя».

В 2004 году впервые попробовал себя в англоязычном фильме «Дамы в лиловом», сыграв вместе с такими легендами британского кинематографа, как Джуди Денч и Мэгги Смит. В этом же году получил награду за лучшую актёрскую работу (выбор аудитории) за фильм «К чему помыслы о любви?», и одновременно номинирован на аналогичную номинацию за фильм «Воспитатели».

В 2006 году был в составе жюри Каннского кинофестиваля. В этом году выходит первый голливудский проект с участием Брюля, третий фильм о Джейсоне Борне под названием «Ультиматум Борна» режиссёра Пола Гринграсса с Мэттом Деймоном в главной роли. В сентябре 2006 года в Испании вышел фильм «Сальвадор», отмеченный на фестивале в Каннах. В этой работе Даниэль Брюль сыграл главную роль — Сальвадора, каталонского анархиста во времена режима Франко.

Новые работы Даниэля включают в себя английско-российский фильм «По этапу», где он играет молодого нациста.

В июне 2006 года он снимался в фильме «2 дня в Париже», романтической комедии, снятой французской актрисой Жюли Дельпи, которая тоже снимается в этой картине.

Даниэлю Брюлю поступает множество предложений от различных режиссёров. Закончены съёмки фильма «Крабат», основанном на известной детской книге, где он играет роль Тонды. Эта работа увидела свет в Германии в самом начале 2008 года.

В 2009 году выходит очередной голливудский проект с участием Брюля — альтеративно-исторический, с элементами чёрной комедии военный фильм режиссёра Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», с Брэдом Питтом и Кристофом Вальцем в главных ролях. Действие фильма разворачивается во времена Второй мировой войны и рассказывает историю про отряд американских солдат-евреев, наводящих страх на нацистов в оккупированной немцами Франции. В этом фильме Брюль исполнил роль героя войны, рядового немецкой армии Фредерика Цоллера. Фильм имел большой кассовый успех и высокие оценки критиков и был отмечен на Каннском кинофестивале. Для Брюля этот фильм стал прорывом в голливудском кино.

Мировое признание — «Гонка» 

В 2013 году, окончательное мировое признание Брюлю приносит роль австрийского гонщика Ники Лауды в спортивно-исторической драме кинорежиссёра Рона Ховарда «Гонка». Мировая премьера фильма состоялась 2 сентября 2013 года в Лондоне. Главные роли исполнили Крис Хемсворт и Даниэль Брюль. Действие картины разворачивается в 1970-х годах, во времена гламурного золотого века Формулы-1, фильм рассказывает историю величайшего соперничества двух гонщиков — методичного гонщика Ники Лауды и яркого плейбоя Джеймса Ханта (актёр Крис Хемсворт), а также о личных победах и трагедиях двух героев не только на трассе, но и в обычной жизни. Два перфекциониста доводят себя до изнеможения на тренировках, чтобы одержать победу в одной из самых опасных гонок столетия, где малейшая ошибка может стоить им жизни.

Подготовка к роли и премьера 

Для своей роли Брюль пытался выразить более достоверный характер и поведение Лауды и часто обсуждал это с ним, а также проводил много времени как на съёмках, так и на трассе с самим гонщиком. Чтобы выглядеть ещё более похожим на самого Лауду, Брюль носил специальное приспособление для имитации прикуса гонщика, а также обращался к логопеду в Вене, для того чтобы научиться с чёткостью произносить австрийский акцент. Кроме внешнего перевоплощения актёру требовалось показать истинную сущность Лауды, показать страдания и эмоции, отношения с супругой Марлен Лаудой. «Несмотря на то, что мне это удалось, у нас с Ники мало общего в характере», — рассказывал Брюль. По словам самого актёра, Лауда поддерживал его и давал советы в любой ситуации:

Фильм прошёл по миру с огромным успехом, картина при бюджете в 38 млн долларов, заработала по всему миру 97 миллионов. В конечном итоге, лента, сама по себе получила великолепную прессу и была признана лучшей кинокартиной про спорт. Агрегатор Rotten Tomatoes суммировал фильм так: «Гладкая, скользкая, идеально смазанная машина, „Гонка“ — прекрасно сделанная спортивная драма с волнующей гоночной последовательностью и сильной игрой Криса Хемсворта и Даниэля Брюля». Игра актёра была отмечена многими авторитетными критиками, также актёра хвалил и сам Лауда, роль была признана лучшей работой в карьере актёра и окончательно закрепила за Даниэлем Брюлем статус одного из самых востребованных актёров Германии. За роль дисциплинированного гонщика-перфекциониста, актёр получил номинации на такие престижные премии, как «Золотой глобус», Британская киноакадемия, премия Гильдии киноактёров США и «Сатурн» в категориях «Лучшая мужская роль второго плана». Мировые ведущие кинокритики прочили немецкому актёру первую номинацию на премию Американской киноакадемии «Оскар», но из шорт-листа премии его вытеснил актёр Джона Хилл.

Последующая карьера 
Помимо «Гонки», в 2013 году выходит биографический триллер Билла Кондона «Пятая власть», где Брюль играет роль немецкого веб-дизайнера Даниэля Домшайт-Берга, а его партнёром по съемочной площадке выступил британский актёр Бенедикт Камбербэтч, фильм рассказывает историю журналиста и основателя всемирно известного веб-сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Несмотря на то что фильм получил преимущественно отрицательные отзывы критиков, игра Камбербэтча и Брюля была высоко оценена.

2014 год не принёс актёру особых плодов, в этом году он сыграл небольшую роль Максимилиана в шпионском триллере Антона Корбейна «Самый опасный человек», где главную роль исполнил актёр Филип Сеймур Хоффман, который внезапно скончался 2 февраля 2014 года, через две недели после презентации фильма на кинофестивале «Сандэнс». «Самый опасный человек» был положительно встречен критиками. На сайте Rotten Tomatoes, рейтинг фильма составил 90 % положительных рецензий. На 36-м Московском международном кинофестивале, фильм выдвигался на золотого «Святого Георгия» как лучший фильм.

После «Самого опасного человека», последовала первая неудача актёра в 2014 году — «Лицо ангела» Майкла Уинтерботтома, основанный на реальной истории детективный триллер, рассказывающий историю убийства британской студентки произошедшего в городе Сиена в Италии, которое переросло в громкое дело с вмешательством СМИ. Сам Брюль исполняет роль Томаса, молодого режиссёра который приезжает в Сиену с целью снять фильм по мотивам преступления. Фильм провалился в прокате и был разгромлен критиками, на сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил всего 38 % на основании 48 рецензий.

В 2015 году вошёл в состав жюри основной конкурсной программы 65-го Берлинского международного кинофестиваля. На Берлинском кинофестивале, Брюль вместе с актёрами Райаном Рейнольдсом и Хелен Миррен представили фильм «Женщина в золоте». Фильм рассказывает историю Марии Альтман, которая пытается добиться справедливости — вернуть ценности, отобранные у её семьи нацистами несколько десятилетий назад. Роль Брюля — австрийский журналист Хубертус Чернин, который помогает главным героям в расследовании. 17 сентября 2015 года в Германии представлен фильм «Я и Камински», режиссёром которого является давний друг актёра Вольфганг Беккер, снявший Брюля в его самом знаменитом фильме — «Гуд бай, Ленин!». В фильме актёр исполнил роль молодого циничного журналиста Себастьяна Зольнера, который пишет статью о Мануэле Камински и надеется на скорую смерть художника чтобы заработать денег на своей статье. 20 октября 2015 года в Нью-Йорке состоялась премьера кулинарной комедии «Шеф Адам Джонс» с Брэдли Купером в главной роли. В этом фильме Брюль предстал в образе метрдотеля-гомосексуала Тони.

В конце 2015 года немецкая версия журнала GQ признала Брюля актёром года.

В феврале 2016 года с участием Даниэля Брюля вышел фильм «Колония Дигнидад», где его партнёрами выступили британская актриса Эмма Уотсон и шведский актёр Микаэль Нюквист. Действие фильма разворачивается в 1973 году, лента основанная на реальных событиях, рассказывает про молодую немецкую пару, оказавшуюся в эпицентре военного переворота в Чили. 12 апреля 2016 года состоялась премьера фильма «Первый мститель: Противостояние», где он сыграл главного суперзлодея — Барона Земо.

В 2017 году выходит историческая военная драма «Жена смотрителя зоопарка», где Брюль исполнит роль главного антагониста — зоолога Лутца Хека. Помимо Даниэля Брюля главную роль в фильме исполняет американская актриса Джессика Честейн. Действие фильма разворачивается в сентябре 1939 года во время оккупации Польши в начале Второй мировой войны. Картина рассказывает о Яне Жабинском и о его жене Антонине Жабинской, которые получили титул Праведников мира, благодаря тому, что прятали в клетках для животных евреев, бежавших из варшавского гетто.

Личная жизнь 
До 2006 года Даниэль Брюль состоял в отношениях с актрисой , с которой познакомился в 2001 году на съёмках фильма «Не жалеть ни о чём».

Женат на психологе Фелиситас Ромбольд (род. 1987), с которой находился в отношениях с 2010 года.

В мае 2016 года стало известно, что пара ожидает появления своего первенца. В конце октября 2016 года у Даниэля Брюля и Фелиситас Ромбольд родился сын — Антон Брюль.

В настоящее время актёр с семьёй живёт в Берлине.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Даниэля Брюля

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
Киноактёры Германии